Мори́с Фор (; 2 января 1922 — 6 марта 2014) — участник французского Сопротивления, министр в нескольких французских правительствах.

Биография 
Родился в Азера (Дордонь).

Был депутатом Национального собрания Франции с 1951 по 1983 год и сенатором с 1983 по 1988 год от департамента Ло. Занимал в течение 25 лет пост мэра Каора.

В качестве статс-секретаря по иностранным делам Франции, он подписал Римский договор, положивший начало созданию Европейского Союза, от Франции.

Фор был назначен в Конституционный совет Франции президентом Франсуа Миттераном.

В 1957 году Фор был удостоен Почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой».

Умер 6 марта 2014 года в возрасте 92 лет в Каоре, Ло.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография

Министры по европейским делам Франции
Министры юстиции Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены Конституционного совета Франции
Сенаторы Франции
Министры внутренних дел Франции
Члены Радикальной левой партии
Радикалы (Франция)
Бывшие президенты генеральных советов департаментов Франции